Управление экономики и статистики () — структурное подразделение Департамента торговли США, занимающееся сбором и анализом информации об экономических и социальных изменениях в США.

Управление экономики и статистики было создано Президентом США Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году для координации американской экономической политики. Первоначальное название — Офис экономических дел (the Office of Economic Affairs).

Управление имеет три главных цели:
 поддержание высококачественной федеральной статистической системы и её улучшение
 обнародование важнейших факторов, влияющих на работу экономики, и открывающихся возможностей для всех американцев
 обеспечение информационных и аналитических потребностей Департамента торговли и исполнительной ветви Федерального правительства США

Управление возглавляет помощник секретаря Департамента торговли США по экономических делам. Сейчас (на август 2005 года) им является Кэтлин Купер (Kathleen Cooper).

В состав Управления входят:
 Бюро переписи населения
 Бюро экономического анализа

На официальном сайте Управления регулярно публикуются важные макроэкономические показатели США (ВНП, текущий бухгалтерский баланс, обороты торговли, корпоративные прибыли и др.).

Авторское право 
В связи с тем, что Управление экономики и статистики входит в состав Федерального правительства США, согласно действующим на 2005 год законам США все работы Управления находятся в общественном достоянии и, следовательно, могут быть использованы в Википедии.

Ссылки 
 Официальный сайт Управления экономики и статистики (англ.)

Правительство США
Министерство торговли США
Национальные статистические службы